Csehország
 Ježov, település a Hodoníni járásban
 Ježov, település a Pelhřimovi járásban